Sabinianus ist der Name

 eines römischen Gegenkaisers, der im Jahr 240 zum Kaiser erhoben wurde, siehe Sabinianus (Kaiser)
 eines Papstes, der als Nachfolger von Gregor I. von 604 bis 606 regierte, siehe Sabinianus (Papst)
 eines römischen Heermeisters des 4. Jahrhunderts n. Chr., siehe Sabinianus (Heermeister)
 eines oströmischen Heermeisters des 5. Jahrhunderts n. Chr. († 478), siehe Sabinianus Magnus
 dessen Sohnes, des oströmischen Feldherrn des 5./6. Jahrhunderts n. Chr., siehe Sabinianus (oströmischer Feldherr)
 Gaius Vettius Gratus Sabinianus, Konsul 221
 Gaius Vettius Gratus Atticus Sabinianus, römischer Konsul 242
 Marcus Iunius Rufinus Sabinianus, römischer Konsul 155
 Gaius Quintius Laberius Tutor Sabinianus, römischer Offizier (Kaiserzeit)